Schola [] (lat. Lehrstätte, Schule, Kollegium, zu altgriechisch σχολή []) bezeichnet:
 die Anhänger eines Lehrers oder Lehrsystems (Schulrichtung)
 Vereinsgebäude zur Mitgliederversammlung
 apsisartige Nischen in Thermen
 öffentliche Gemälde- und Statuengalerie in Rom
 Choralschola, schola cantorum, ein Chor für einstimmigen Gesang in der römisch-katholischen Liturgie
 Schola (Tempel), ein römisches Militärheiligtum
 Schola (Plattenlabel) ein Schallplattenlabel des VEB Deutsche Schallplatten Berlin für den Schulunterricht
 Schola progenium, ein antikes römisches Waisenhaus
 Schola Palatina, spätrömische Gardetruppe, siehe Scholae palatinae

Siehe auch:
 La Schola
 Schola Cantorum
 Scola